Сухие Аврали — село в Елховском районе Самарской области России. Административный центр сельского поселения Сухие Аврали.

География 
Село находится в северной части Самарской области, в лесостепной зоне, на расстоянии примерно 14 километров (по прямой) к юго-западу от села Елховки, административного центра района. Абсолютная высота — 123 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный. Среднегодовая температура воздуха — 4 °С. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 26,3 °C (абсолютный максимум — 39 °C); самого холодного (января) — −12,8 °C (абсолютный минимум — −48 °C). Снежный покров держится в течение 150 дней.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50 %, женщины — соответственно также 50 %.
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 80 % из 513 чел.

Примечания 

 Населённые пункты Елховского района